

Toponymes

Homonymie stricte 
 Champeaux, commune française d'Ille-et-Vilaine.
 Champeaux, commune française de la Manche.
 Champeaux, commune française de Seine-et-Marne.
 Champeaux, un quartier de Rennes où est implanté un des sites de la technopole Atalante.
 Champeaux, ancienne commune française des Deux-Sèvres, aujourd'hui intégrée à Champdeniers.
 Champeaux, ancienne commanderie puis commune française de la Haute-Vienne, aujourd'hui intégrée à Gajoubert.
 Champeaux, ancienne commune française de la Dordogne, aujourd'hui intégrée à Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier.
 Champeaux, sur la commune de Saint-Genès-Champanelle dans le Puy-de-Dôme.
 Champeaux, ancien territoire de Paris ou furent construites les Halles de Paris.

Homonymie partielle 
 Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier, commune française de la Dordogne.
 Champeaux-sur-Sarthe, commune française de l'Orne.
 Les Champeaux, commune française de l'Orne.

Patronymes 
 Guillaume de Champeaux (vers 1070-1121), fondateur de l'Abbaye Saint-Victor de Paris.
 Guillaume de Champeaux (mort en 1444), évêque d'Uzès et de Laon sous Charles VI et Charles VII ; il a baptisé Louis XI à Bourges en 1423.
 Julien-François Palasne de Champeaux (1736-1795), député aux États généraux de 1789 et membre de la Convention nationale.
 Étienne-Junien de Champeaux (mort en 1856), auteur dramatique
 Alfred de Champeaux (1833-1903), historien de l'art
 Famille de Champeaux (Le Vauxdimes), famille subsistante de la noblesse française maintenue noble en 1698 sur preuves de 1593, Montigny-sur-Aube :
 Joseph-Nicolas de Champeaux (1753-1815), député du clergé du bailliage de Montfort-L'Amaury aux États généraux de 1789, inspecteur général de l'université impériale
 Pierre Clément de Champeaux (1767-1800), général de brigade
 Famille de Champeaux et de La Boulaye, famille subsistante de la noblesse française anoblie par charge de secrétaire du roi (1691-1693) :
 Octave de Champeaux (1837-1903), peintre

Voir aussi

Références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France